Ямска́я гоньба́, Почтовая гоньба — историческая почтовая служба в России, которая существовала с XIII по XIX век и занималась в основном перевозкой казённой корреспонденции.

Происхождение названия 
Русские слова «ямской», «ямщик» и «ям» предположительно происходят от тюркского слова jamçı (почтовый гонец). Память о тех далеких временах, когда на Руси была распространена ямская гоньба, сохранилась во многих российских топонимах.

История 
Ямская гоньба была введена в северо-восточной Руси во времена монголо-татарского ига.

Гоньба представляла собой систему почтовых дворов (ямов), предназначенных для смены лошадей, расположенных на расстоянии 40—50 вёрст друг от друга. Ямскую повинность выполняли ямщики, которые должны были держать по три лошади.

В XVI веке для управления почтовой службой был создан централизованный государственный Ямской приказ (упоминается с 1516 года), переименованный в 1723 году в Ямскую канцелярию.

Австрийский дипломат Сигизмунд Герберштейн так писал о русской ямской службе XVI века:

См. также

Примечания

Литература

Книги

Статьи 
 Белобров В. Сколько могли пробежать за раз новгородские лошади  // LXXIII Герценовские чтения, СПб, 2020
 Белобров В. О ямщиках и ямах… 
 Ведерникова Е. Ямская гоньба и электронная почта  // Вечерний Новосибирск. — 2007. — 30 января.
 Вершинин Е. Ямская гоньба на Оби // Родина. — 2003. — № 2.
 Вигилев А. «Для чего и почта учреждена…»  // Филателия СССР. — 1976. — № 2. — С. 28-30.
 Виташевская М. Н. Старинная русская почта  // Россика. — 1963. — № 65. — С. 5-9.
 Гансен Э. Дела давно минувших дней  // Россика. — 1933. — № 13. — С. 3—7.
 Иванов П. Синий зипун, красный кушак. Ямская гоньба от монголов до железных дорог // Родина. — 2001. — № 12.
 Карнович Е. П. Русские почты в XVII и начале XVII столетия // Исторический вестник. — 1884. — Т. XV. — С. 615—625.
 Кудряшов К. Ямская гоньба // АиФ Москва. — 2006. — № 23 (673). — 7 июня.
 Семёнов О. В. Ямская гоньба в Сибири до конца XVII в.: проблема появления и функционирования // Cahiers du Monde russe. — 2019. N 60(1). — С. 147—171.
 Семёнов О. В. Правительственная связь на Севере Западной Сибири в конце XVI—XVII вв. 
 Семёнов О. В. Система ямской гоньбы в Сибири в конце XVI—XVII вв.: качество функционирования  // Россия и мир: панорама исторического развития: сб. научных статей, посвящённый 70-летию исторического факультета Уральского государственного университета им. А. М. Горького). — Екатеринбург, 2008. — С. 534—538.
 Семёнов О. В. История Демьянского яма в XVII в.: возникновение и первые годы существования  // Известия Уральского государственного университета: Гуманитарные науки. История. Филология. Искусствоведение. — Екатеринбург, 2009. — № 3(65). — С. 152—159.
 Семёнов О. В. Из истории взаимоотношений населения Самаровского и Демьянского ямов (1640—1650-е гг.) // Уральский исторический вестник. — Екатеринбург, 2009. — № 4 (25). — С. 105—108.
 Семёнов О. В. Верхотурский ям в конце XVI—XVII вв.: история возникновения и функционирования  // Уральский сборник. История. Культура. Религия. — Екатеринбург, 2009. — Вып. VII. — С. 15—28.
 Семёнов О. В. Восстановление системы регулярного сообщения в Тюменском уезде в конце 20-х гг. XVII в.  // Известия Уральского государственного университета: Гуманитарные науки. — Екатеринбург, 2010. — № 3(79). — С. 63—72.
 Семёнов О. В. О времени возникновения системы регулярного сообщения в Сибири  // Известия Алтайского государственного университета: История. Политология. — Барнаул, 2010. — № 4/2(68). — С. 198—200.
 Семёнов О. В. «От ямской гоньбы велено отставить» // Родина. — 2010. — № 10. — С. 74—75.
 Семёнов О. В. Из истории первых лет существования Самаровского яма // Мининские чтения: Труды участников международной научной конференции. Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (24—25 октября 2008 г.). — Нижний Новгород, 2010. — С. 443—454.
 Семёнов О. В. Демьянские против самаровских // Родина. — 2012. — № 7. — С. 88—90.
 Семёнов О. В. Туринский ям в конце XVI — первой трети XVII в.: возникновение и функционирование // Известия Уральского федерального университета: Гуманитарные науки. — Екатеринбург: Изд-во УрФУ, 2014. — № 2 (127). — С. 223—232.
 Семёнов О. В. Общинная организация сибирских ямщиков в конце XVI—XVII вв.  // Былые годы: российский исторический журнал. — 2014. — № 32 (2). — С. 233—238.
 Семёнов О. В. Система ямской гоньбы и государственное «судовое дело» в Западной Сибири в XVII веке  // Российская история. — 2012. — N 3. — С. 138—143.
 Семёнов О. В. Влияние денежной реформы 1654—1663 годов на систему профессиональной ямской гоньбы в Западной Сибири  // Российская история. — 2014. — № 3. — С. 91—97.
 Семёнов О. В. О времени и обстоятельствах возникновения ямской гоньбы в русских землях // Известия Уральского федерального университета: Гуманитарные науки. — Екатеринбург: Изд-во УрФУ, 2016. — № 1 (148). — С. 103—119.
 Семёнов О. В. Ямская гоньба в Сибири до конца XVII века // Cahiers du Monde russe. — 2019. — № 1 (60). — С. 147—174.
 Семёнов О. В. Ямская реформа в Московском государстве в XVI в.  // Известия Уральского федерального университета: Гуманитарные науки. — Екатеринбург: Изд-во УрФУ, 2017. — № 1 (160). — С. 116—129.
 Снегирёв, д-р. Первая регулярная почта в России  // Россика. — 1939. — № 36. — С. 223—225.
 Филателистический словарь / Сост. О. Я. Басин. — : Связь, 1968. — 164 с. (См. Ямская гоньба и Ямская почта.)
 Шмидт К. Почтовая гоньба в России  // Советский коллекционер. — 1932. — № 1. — С. 8—11.
 Шрамченко С. Почта древней Руси (до 1857 года)  // Россика. — 1958. — № 54. — С. 37-39.

Ссылки 

 «Ямская гоньба и первая русская регулярная почта»  — статья на портале «Филателист.ru» 

 Подраздел «2.2. Российская Империя → 2.2.2. История русской почты»  Информационного Центра «Россия и мир» .
 «История Смоленской почты»  — электронная книга Виктора Гурова на сайте  Союза филателистов России
 «История Ярославской почты» — официальный сайт Управления федеральной почтовой связи Ярославской области — филиала ФГУП «Почта России»